William Torres Alegría – calciatore salvadoregno (1976-)
 William Torres Cabrera – calciatore salvadoregno (1981-)